Sirius Black (3. studenoga 1959.) imaginaran je lik iz romana J. K. Rowling. U filmovima ga tumači Gary Oldman.

Životopis 

Sirius Black (3. studenoga 1959. – 18. lipnja 1996.) prvi je put spomenut u romanu Harry Potter i Kamen mudraca kao čarobnjak koji je Hagridu posudio leteći motor nedugo nakon što je Voldemort ubio Jamesa i Lily Potter. No njegovo prvo pojavljivanje bilo je u romanu Harry Potter i zatočenik Azkabana.

Obitelj i prijatelji 
Sirus je posljednja osoba koja je nosila prezime Black, drevne obitelji čistokrvnih čarobnjaka i vještica. Poznati su članovi obitelji Narcissa Black, koja se udala za Luciusa Malfoya i majka je Draca Malfoya; Andromeda Black, koja se udala za Teda Tonksa i majka je Nymphandore Tonks; Bellatrix Black, koja se udala za Rodolphusa Lestrangea, i njegov brat Regulus Black koji je umro s 18 godina pokušavajući uništiti Voldemortov horkruks. Sirius nikada nije doznao istinu o svom bratu, misleći da je Regulus još uvijek smrtonoša. 

Sirusovi školski kolege bili su James Potter, Remus Lupin i Peter Pettigrew. Kad su Sirius, James i Peter saznali da je Remus vukodlak, naučili su kako preuzeti obličje životinje, odnosno postali su animagusi. Sirius je bio veliki crni pas. Četvorka je načinila mapu za haranje u kojoj je on bio prepoznatljiv po nadimku Tihotap.

Sa 16 godina Sirius bježi od kuće i počinje živjeti s Potterovima i tada je izbrisan s obiteljskog stabla Blackovih. 

Sirius je bio kum Jamesa Pottera na njegovu vjenčanju s Lily, a kasnije je postao i Harryjev krsni kum i skrbnik u slučaju da se Potterovima nešto dogodi.

Zatočenik Azkabana 

Blackovi su simpatizirali Voldemorta i njegov naum da očisti svijet od svih čarobnjaka koji nisu čistokrvni. Siriusov brat, Regulus Black, bio je smrtonoša.

Nakon vjenčanja Lily i James izabrali su Siriusa za čuvara tajne, no on ih je uvjerio da izaberu Petera Pettigrewa, jer je mislio da Voldemort ne bi nikada mogao predvidjeti takav potez. No, prevario se. Pettigrew ih je izdao i Sirius je krenuo za njim da bi se osvetio. Ali, Pettigrew je lažirao svoju smrt i poubijao dvanaest bezjaka, nakon čega je povikao da ga čuje cijela ulica kako je Sirius izdao Lily i Jamesa. Sirius je optužen kao ubojica i izdajica. Svi su mislili da je kriv (pogotovo Barty Crouch) i poslali su ga u Azkaban bez suđenja. Tamo je proveo dvanaest godina.

Godine poslije 

Sirius je pobjegao iz Azkabana koristeći svoj životinjski oblik. Zaputio se prema Hogwartsu da bi našao Petera Pettigrewa i ubio ga, te tako počinio zločin zbog kojeg je i bio zatočen. U tome ga spriječi njegovo kumče, Harry Potter. Harry Siriusu pomogne pobjeći na leđima hipogrifa Kljunoslava.

Sirius preda kuću Blackovih Redu feniksa, da im posluži kao sjedište. Dumbledore mu daje striktne zapovijedi da ne napušta sjedište reda. 

No, jedne noći na svojoj petoj godini Harry dobiva viziju u snu kako Voldemort muči Siriusa da mu otkrije gdje je Harryjevo proročanstvo. Kako je vizija o mukama gospodina Weasleyja bila točna, Harry je želio otići u Odjel tajni, no uhvatila ga je Dolores Umbridge i odvela ga na ispitivanje. Pozvala je profesora Snapea da joj donese veritaserum kako bi mogla ispitati Harryja. Snape joj kaže da nema više, te se ona naljuti. Harry tada u mislima govori o Siriusovom problemu nadajući se da će mu ih Snape pročitati, no onda vikne:

Snape tada javi Dumbledoreu i Redu o tome, ali sazna da je to lažna uzbuna. No, Harry i još neki članovi DA su već na putu za Odjel tajni. Kada stignu tamo, Smrtonoše ih već čekaju i žele proročanstvo koje Harry ima kod sebe. Harry ga neda i izbije borba između Smrtonoša i DA-a. Kada Smrtonoše okruže članove DA, dolazi Red feniksa koji svladava Smrtonoše, no Bellatrix Lestrange baca kletvu na Siriusa nakon čega on propada kroz misteriozni veo i umire. Nije poznato je li ga ubio pad kroz veo ili je bio pogođen kletvom "Avada Kedavra". Bellatrix tada bježi i Harry je prati, no onda dolazi Voldemort i želi ubiti Harryja, no dolazi i Dumbledore i izbija dvojboj između njih dvoje koji završava dolaskom ministra magije i još nekih Aurora. 

Sirius je bio jedina žrtva Bitke u Odjelu tajni, te je Harry time ostao i bez kuma kojeg je jako volio. Pri kraju knjige još se ponadao da će se Sirius vratiti u obliku duha, no Skoro Bezglavi Nick ga uvjerava da neće. Sirius je svojom oporukom sve ostavio Harryju, no on je kuću Blackovih koju mu je Sirius ostavio dao Redu feniksa jer ga je previše podjećala na tužne događaje.

U sedmoj knjizi, Sirius se ponovo pojavljuje u formi sličnoj duhu, zajedno s Harryjevim roditeljima i Lupinom, kada Harry nađe Kamen uskrsnuća (Resurrection Stone), te mu Sirius govori da će svi oni zauvijek biti dio njega i ohrabruje ga za posljednji dvoboj s Voldemortom.

Najstariji sin Harryja Pottera nosi ime James Sirius, po njegovom ocu i voljenom kumu.

Obiteljsko stablo Siriusa Blacka

Vanjske poveznice 

 http://harrypotter.wikia.com/wiki/Black_Family#Family_tree - potpuno obiteljsko stablo

Black, Sirius

de:Figuren der Harry-Potter-Romane#Sirius Black
en:Order of the Phoenix (fiction)#Sirius Black
fi:Feeniksin kilta#Sirius Musta
ka:ფენიქსის ორდენი#სირიუს ბლექი
lt:Fenikso brolija (organizacija)#Sirijus Blekas
tr:Zümrüdüanka Yoldaşlığı#Sirius Black
vi:Hội Phượng Hoàng#Sirius Black